Andrija Hebrang (1899–1949) horvát származású jugoszláv kommunista forradalmár és politikus
Andrija Hebrang (1946–) horvát orvos és politikus